Сент-Етьє́нн-ла-Жене́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 50 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Етьєнн-ла-Женест на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-ла-Женест на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез